7-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл в сентябре 1989 года в Абиджане (Кот-д'Ивуар) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Камеруна.

Команды-участницы 
Алжир, Гвинея, Египет, Замбия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигерия.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е разыгрывают команды, занявшие в группах 3-и места.

Предварительный этап

Группа А

Группа В

Матч за 5-е место 
 Нигерия — Замбия 3:0 (15:7, 15:8, 15:7).

Плей-офф

Полуфинал 
15 сентября
 Алжир — Кот-д'Ивуар 3:0.
 Камерун — Египет 3:-

Матч за 3-е место 
16 сентября
 Египет — Кот-д'Ивуар 3:0 (15:9, 15:3, 15:7).

Финал 
16 сентября
 Камерун — Алжир 3:2 (16:14, 14:16, 9:15, 15:13, 15:9).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
1989 год в волейболе